{{DISPLAYTITLE:C7H16}}
De brutoformule C7H16 kan staan voor:
 3-ethylpentaan
 n-heptaan
 2-methylhexaan
 3-methylhexaan
 2,2,3-trimethylbutaan
Zie ook: Lijst van brutoformules C07